Rhipidura tenkatei, "rotisolfjäderstjärt", är en fågelart i familjen solfjäderstjärtar inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som en underart av gråbröstad solfjäderstjärt (Rhipidira rufiventris), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Fågeln förekommer endast på ön Roti i Små Sundaöarna. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Solfjäderstjärtar
Rhipidura
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Indonesien
Endemiska fågelarter i Små Sundaöarna